As veias intervertebrais são veias da coluna vertebral.

Veias